Goldene Sonne (Güldene Sonne; Zur Goldenen Sonne) steht für:

Bergwerke
 Bergwerk Goldene Sonne, ein ehemaliges Bergwerk bei Felsberg im Kanton Graubünden in der Schweiz.
 Zeche Güldene Sonne, ein ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Dortmund-Löttringhausen-Kirchhörde.
Weiteres
 Goldene Sonne (Dresden), barockes Wohn- und Geschäftshaus in Dresden, 1945 zerstört
 Goldene Sonne (Preis) Tourismus- und Medienpreis von Sonnenklar.TV
 Goldene Sonne Riesling-Silvaner, ein Weißwein aus Felsberg, Kanton Graubünden.
 Goldene Sonne von Mexiko, ein Schlager der deutschen Sängerin Charlotte Marian.
 Goldene Sonne von Neuhaus, eine Siegestrophäe aus dem Jahr 1412.
 Sender Goldene Sonne, genannt nach dem gleichnamigen Gasthof in Landshut, letztes Sendestudio des Deutschen Kurzwellensenders 1945.
Zur Goldenen Sonne
Hotel „Zur Goldenen Sonne“, Quedlinburg, Sachsen-Anhalt
Zur golden Sonne, Magdeburg, Sachsen-Anhalt
Zur Goldenen Sonne (Breslau), Barockbauwerk
Zur Goldenen Sonne (Iphofen), ehemaliges Gasthaus, siehe Marktplatz 22 (Iphofen)
Zur Goldenen Sonne (Merseburg), Gasthaus
Siehe auch:
 Golden Sun